Вайсенбах-ан-дер-Энс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Лицен.  Население составляет 550 человек (на 1 января 2005 года). Занимает площадь 35.82 км². Официальный код  —  61248.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херберт Бауман (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 5 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Штирии